Investidura puede referirse a:
 Investidura, ceremonia de toma de posesión de algún cargo oficial, honor, o el ingreso en una colectividad de carácter honorífico.
 Investidura, serie de rituales del movimiento de los Santos de los Últimos Días.